Název Velká cena Velké Británie 2007 nese více sportovních událostí:
 Velká cena Velké Británie silničních motocyklů 2007 – závod Mistrovství světa silničních motocyklů 2007
 Grand Prix Velké Británie 2007 – závod Formule 1 v roce 2007